Il Norgesmesterskapet G19 2016 di calcio è la 64ª edizione del torneo. È iniziata il 29 aprile ed è terminata il 21 novembre 2016. La vittoria finale è andata al Molde, che ha vinto il trofeo per la 7ª volta nella sua storia, grazie al successo per 8-7 ai tiri di rigore contro il Vålerenga, dopo il pareggio per 2-2 maturato al tempo dei tempi supplementari.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2016

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 maggio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 maggio 2016

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 giugno 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 giugno 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 giugno 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 giugno 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 giugno 2016

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2016

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 settembre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 settembre 2016

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 ottobre 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 ottobre 2016

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2016
Edizioni della Norgesmesterskapet G19